Ashot est un prénom d'origine arménienne que l'on trouve également sous les graphies Achot ou Ašot.

 Pour les articles  sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée  automatiquement.